Patía kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Patía (kommun), Cauca, 
 Patía (ort), Cauca, 
 El Bordo (ort i Colombia), Cauca,